O Vallo, O Valló u Vallo pueden referirse a:

O Valló 

 O Valló, lugar español de la parroquia de Fervenzas, del municipio de Aranga, provincia de La Coruña, Galicia.

Vallo 

 Vallo (Aranga), lugar español de la parroquia de Fervenzas, del municipio de Aranga, provincia de La Coruña, Galicia.
 Vallo della Lucania, municipio italiano de la provincia de Salerno, Campania.
 Vallo di Nera, municipio italiano de la provincia de Perugia, Umbría.
 Vallo Torinese, municipio italiano de la provincia de Turín, Piamonte.